

Geografia 
 San Dionisio – cittadina nel dipartimento di Usulután, in Salvador.
 San Dionisio – municipalità delle Filippine nella Provincia di Iloilo
 San Dionisio – comune del Nicaragua nel Dipartimento di Matagalpa

Persone 
 San Dionisio papa (†268) – celebrato il 26 dicembre
 San Dionisio di Alessandria (†258) – vescovo di Alessandria d'Egitto, è venerato come santo dalla Chiesa cattolica e da quelle ortodossa e copta, celebrato il 17 novembre
 San Dionisio (†1622) – vescovo ortodosso di Zante, ricordato il 24 agosto e il 23 dicembre

Pagine correlate 
San Dionigi
Saint-Denis